Санкт-Андре-им-Лунгау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Тамсвег. .

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург